Граф Густав Густавович Армфельт (;  — ) — генерал-лейтенант, нюландский губернатор, член Императорского Финляндского сената. Брат Александра Армфельта.

Биография 
Родился 22 марта 1793 года в семье знаменитого шведского политика Г. М. Армфельта и графини Гедвиги Делагарди. На российскую военную службу поступил 7 июля 1809 года. В 1810 году награждён орденом св. Иоанна Иерусалимского.

Принимал участие в Заграничном походе 1813—1814 годов, за отличие награждён российскими орденами св. Анны 4-й степени (в 1813 году) и св. Владимира 4-й степени с бантом (в 1814 году), шведским орденом Меча (в 1813 году) и прусским Pour le Mérite (в 1814 году).

13 января 1832 года (по Волкову в 1829 году) произведён в генерал-майоры и назначен губернатором Нюландской губернии, 10 октября 1843 года получил чин генерал-лейтенанта. С начала 1850 годов являлся членом Финляндского сената, с 1853 года дополнительно занимал должность инспектора поселенных Финских стрелковых батальонов.

Скончался 26 июня 1856 года. Его сын Густав-Артур-Вильгельм (1821—1880) также был генералом Российской империи; дочь — Матильда (1822—1862), фрейлина, в замужестве графиня Ведель-Ярлсберг.

Награды 
Среди прочих наград Армфельт имел ордена:
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1833 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1836 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1839 году)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1843 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (4 декабря 1843 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 6909 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Меча 1-й степени (1843 год)
 Орден Белого орла (1850 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009. — С. 73—74
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840. — С. 248
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 февраля. СПб., 1856. — С. 90
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. СПб., 2007. — С. 38

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Нюландские губернаторы
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Командоры Большого креста ордена Меча
Рыцари 1-го класса ордена Меча
Вазаские губернаторы